Ані́сенков — російське прізвище. Жіноча форма — Анісенкова.

Відомі носії 

 Анісенков Володимир Іванович (1925—1943) — Герой Радянського Союзу (1943).